«Ахали Дроеба» (, «Новое время») — легальная профсоюзная большевистская газета, выходившая в Тифлисе с 14 ноября 1906 года по 8 января 1907 года на грузинском языке.

Руководителем газеты был И. В. Сталин, постоянными сотрудниками — М. Давиташвили, М. Цхакая. Была закрыта по распоряжению тифлисского губернатора.

См. также 
 «Брдзола»
 «Пролетариатис Брдзола»
 «Дро»
 «Чвени Цховреба»
 «Ахали Цховреба»

Литература 
 Большевистская печать Закавказья и царская цензура (1905—1907 гг.)., Историк-марксист, #3(061), 1937, сс. 126—136
 Сочинения И. В. Сталина, т. 1, стр. 411, примечание 79

Газеты Грузии
Газеты Российской империи
Газеты на грузинском языке
Социалистическая пресса
Иосиф Сталин